Afinidad (del latín affinĭtas) puede referirse a:

 La afinidad, tipo de parentesco (denominado parentesco político) que se produce por un vínculo legal a través del matrimonio, entre aquellas personas que, sin tener lazo de consanguinidad entre sí, sí lo tienen con alguno de los esposos (por ejemplo, el existente entre los padres del esposo y los padres de la esposa).
 La afinidad, atracción o adecuación de caracteres, opiniones, gustos u otras circunstancias que existe entre dos o más personas.

Además, puede hacer referencia a:
 La afinidad electrónica, energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental (de mínima energía) captura un electrón y forma un ion mononegativo.
 La afinidad geométrica o transformación afín; en geometría, transformación lineal entre dos espacios afines (en particular, dos espacios vectoriales) seguida de una traslación.
 La afinidad homológica u homología afín; en geometría, caso particular de homología en el que el vértice o centro es un punto impropio situado en el infinito.
 La afinidad química, la tendencia de los átomos, moléculas o grupos moleculares a combinarse con otros.
 El análisis de afinidad, una técnica de minería de datos.

Enlaces externos